Веза́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний схід від Парижа, 110 км на північний захід від Діжона, 25 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Везанн на сайті французького Національного інституту географії
 Везанн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Везанн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Везанн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Везанн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна